A Temporada da Deutsche Tourenwagen Meisterschaft de 1986 foi a terceira temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve dez rodadas. O campeão foi o dinamarquês Kurt Thiim.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1986 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1986